

Васильєвське сільське поселення — сільське поселення, Шуйський район, Івановська область
 Васильєвське сільське поселення — сільське поселення, Юринський район, Марій Ел